Sturgeon River (engl. für „Stör-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Sturgeon River (Black Bay Peninsula), im Thunder Bay District, Ontario
 Sturgeon River (Echoing River), in Manitoba und Ontario
 Sturgeon River (English River), im Kenora District, Ontario
 Sturgeon River (Lake Nipissing), in Ontario
 Sturgeon River (Marchington River), im Kenora und Thunder Bay District, Ontario
 Sturgeon River (North Saskatchewan River, Alberta), in Alberta 
 Sturgeon River (North Saskatchewan River, Saskatchewan), in Saskatchewan 
 Sturgeon River (Prince Edward Island), auf Prince Edward Island
 Sturgeon River (Severn Sound), im Simcoe County, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Sturgeon River (Big Bay de Noc), in Michigan
 Sturgeon River (Big Fork River), in Minnesota
 Sturgeon River (Burt Lake), in Michigan
 Sturgeon River (Little Fork River), in Minnesota
 Sturgeon River (Menominee River), in Michigan
 Sturgeon River (Portage Lake), in Michigan

 
Siehe auch:
 Black Sturgeon River
 Sturgeon Creek